Provora est un supergroupe d'eucaryotes Diaphoretickes regroupant deux embranchements de microorganismes eucaryotes prédateurs d’autres microorganismes.

Dix souches ont été isolées et cultivées en 2022. Leur découverte si tardive s'explique par leur faible nombre. Leur ARN ribosomique 18S est très différent de celui des autres eucaryotes, ce qui explique qu’ils aient été placés (taxonomiquement) dans un supergroupe distinct.

Publication originale

Phylogénie 
Cladogramme externe

Cladogramme interne

Notes et références 

Corticata
Biconte (nom scientifique)